Een haven die niet direct aan zee ligt, zie:
Binnenhaven (havensoort)
 Binnenhaven (Rotterdam), een haven in Rotterdam-Zuid
 Binnenhaven (Amsterdam), voormalige, nu gedempte haven ten zuiden van de Oostelijke Handelskade
 Binnenhaven (Scheveningen) aan het einde van Het Kanaal (Den Haag)
 Binnenhaven (Werkendam), een gedempte binnenhaven in het centrum van Werkendam